Division III i fotboll 1971 var 1971 års säsong av Division III. Tidigare år hade seriesegrarna ur Götalands- och Svealandsserierna flyttats upp direkt men i och med att division II skulle minskas från fyra 12-lagsserier till tre 12-lagsserier till 1972 flyttades inga lag upp direkt.

Serien bestod dels av nio serier om tolv lag för Götaland och Svealand, vars seriesegrare kvalificerade sig för kvalspel i trelagsgrupper, vars två främsta lag uppflyttades till division 1972. Precis som tidigare säsonger flyttades lag 10-12 i dessa serier ned till division IV nästkommande säsong.

För Norrland fanns istället fyra serier med 10 lag i tre serier och 12 lag i en serie. Serievinnarna i serierna spelade en kvalserie vars två främsta lag uppflyttades till division II 1972. Från Norrlandsserierna degraderades lag 9-10 i 10-lagsserierna och lag 10-12 i 12-lagsserien. Till säsongen 1972 omstrukturerades Norrlandsserierna då 4 serier med 42 lag minskades till 3 serier om 36 lag.

Serier

Norra Norrland övre

Norra Norrland nedre

Södra Norrland övre

N1: Namnändrad från Kramfors IF.

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Gefle IF uppflyttas till division II 1972. Hägglunds IoFK och IFK Sundsvall till skiljematch eftersom det inte gick att skilja lagen åt utifrån inspelade poäng, målskillnad eller målkvot (inbördes möte räknades ej).

Grupp 1, skiljematch

IFK Sundsvall uppflyttas till division II 1972.

Grupp 2

BK Derby och IFK Ulricehamn uppflyttas till division II 1972.

Grupp 3

Spånga IS och Kungshamns IF uppflyttas till division II 1972.

Grupp 4

IFK Ystad och Hässleholms IF uppflyttas till division II 1972.

Källor

1971 i Sverige
1971
Fotbollssäsongen 1971